Heverlee (nizozemsky) nebo Heverlé (francouzsky) může znamenatː

zeměpisný název
 Heverlee - dříve samostatné město, nyní místní část města Lovaň
 Heverlee - variantní název pro lovaňský zámek Arenberg šlechtické rodiny Arenbergů 

 Oud-Heverlee - městečko na jihu Belgie v provincii Vlámský Brabant

 jiný významː
 Oud-Heverlee Leuven - lovaňský fotbalový klub

Rozcestníky - místopisné jméno